

Bułgaria 
 Karawełowo – wieś w obwodzie Jamboł
 Karawełowo – wieś w obwodzie Płowdiw
 Karawełowo – wieś w obwodzie Szumen